Isojärvi bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

 Isojärvi (Satakunta), See in den Gemeinden Pomarkku und Siikainen (Satakunta)
 Isojärvi (Kuhmoinen), See in der Gemeinde Kuhmoinen (Mittelfinnland)

Isojärvi bezeichnet außerdem:

 Isojärvi-Nationalpark, finnischer Nationalpark in Mittelfinnland